Базавлук — многозначный термин.

 Базавлук — река на западе Днепропетровской области Украины.
 Базавлук — остров в Чертомлыкском рукаве Днепра.
 Базавлук — бывшее село, ныне часть села Шолохово Никопольского района.

См. также